Dinarda — род мирмекофильных жуков-стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Европа. 4 вида.

Описание 
Мелкого размера коротконадкрылые жуки-стафилины (длина от 3 до 5 мм) коричневого цвета (боковые части пронотума и надкрылья светлее). Ассоциированы с муравьями рода Formica. Род был впервые выделен в 1819 году. Включён в состав трибы Oxypodini Thomson, 1859 и подтрибы Dinardina Mulsant & Rey, 1873.

Список видов 
  — Европа, в том числе: Белоруссия, Дания, Латвия, Литва, Швеция
  — Европа, в том числе: Дания, Латвия, Литва, Швеция, Удмуртия
 , Европа (Литва, Удмуртия)

См. также 
  (Aenictoteratini)
  (Lomechusini)
  (Pygostenini).

Примечания

Литература 
 Herman L. (2001). Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millennium. Parts I—VII. — Bulletin of the American Museum of Natural History 265: 1-4218 (in 7 vols.)
 Zerche, L. 1988: Gattung Dinarda — In: Lohse, G. A.; Lucht, W. H. — Die Käfer Mitteleuropas. 1. Supplementband mit Katalogteil. — Krefeld, Goecke & Evers: Bd. 12 p.220—222.

Ссылки 
 biolib.cz: Dinarda 
 funet.fi: Dinarda 
 eol.org: Dinarda 
 artsdatabanken.no: Dinarda 
 ION: Dinarda 

Алеохарины
Насекомые Европы
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых